BMW 518 - це автомобілі 5 Series, що належать до бізнес класу. BMW 518 випускалися в 2013-2016 роках в кузові хетчбек, універсал і седан на платформах:
 BMW F10 (2013-2016);
 BMW F11 (2013-2016).

Опис 
Під капотом сучасного седана 518d прихований 2.0-літровий чотирициліндровий дизельний силовий агрегат у версіях на 143 та 150 кінських сил. Версії на 143 к.с. знадобиться 10.1 секунд для розгону. Витрата пального перебуває на рівні 4.8 л/100км при механічній коробці передач та 4.9 л/100км при автоматичній. Версія на 150 к.с. розжене седан за 9.7 секунд. Витрата палива складає 4.7 л/100км з механічною коробкою та 4.5 л/100км з автоматичною.

BMW F10/F11 - шосте покоління 5-ї серії, випущене в 2010-2016 роках. Платформа заснована на F01 7 серії.

Примітки